Townsend Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Townsend Township (Huron County, Ohio)
 Townsend Township (Sandusky County, Ohio)